Pyramodon är ett släkte av fiskar. Pyramodon ingår i familjen nålfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nålfiskar
Pyramodon